PLM kan avse: 

 en akronym för Product Lifecycle Management
 en akronym för Personlig Lärmiljö
 PLM AB, tidigare AB Plåtmanufaktur, ett tidigare svenskt företag i förpackningsbranschen, uppköpt 1999 av Rexam
 PL/M, är ett programmeringsspråk